Нина Николаевна Добрикова (1940—2010) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
В 1962 году окончила Минский театрально-художественный институт.

Служила в Котласском городском театре, в театрах Ачинска, Лиепаи, Калуги, Якутска.

В 1989 году работала в театре под руководством Геннадия Чихачёва, в студии режиссёра Нелли Эшбы, в Московском областном государственном Камерном театре. В 1994 году вышла не пенсию. Но профессию не оставила. Она нашла себя в жанре моноспектакля. Спектакль в её исполнении «На переправе» стал лауреатом конкурса «Российская панорама моноспектаклей» в Москве в 1997 году и награды «Золотой витязь» в номинации «Драма – малая форма» в 2006 году.  На счету Добриковой призы на Международном фестивале моноспектаклей «Я» (Минск) (1998), фестивалей в Кишинёве (1999), Москве (1999), Вроцлаве (2000), Киеве (2001).

Автор сказки-притчи для детей «О светлой думе и мастере Николушке», пьес и рассказов. Была замужем за актёром Александром Григорьевичем Поповым (род. 1934), с которым неоднократно составляла и творческий дуэт.

Скончалась 21 сентября 2010 года.

Театральные работы 
 Шурочка Азарова («Давным-давно» Гладкова)
 Аннушка («На бойком месте» Островского)
 Рашель («Васса Железнова» Горького)
 Нина («Чайка» Чехова)
 Мария («Святая святых» Друцэ)
 Елизавета Английская («Смуглая леди сонетов» Шоу)
 Мирониха («Последний срок» Распутина)
 Миссис Туз («Все в саду» Олби)

Роли в кино 
1974 Ищу мою судьбу — Вера

Ссылки 
 kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/275944/bio/  — Биографическая справка
  «Так хочется помогать России…» 
 Афиша 

Актрисы театра СССР
Актрисы театра России
Актёры Калужской области